Heterogenität (altgriechisch für „Uneinheitlichkeit, Verschiedenartigkeit“) steht für:

 Heterogenität, Uneinheitlichkeit der Elemente einer Menge hinsichtlich eines oder mehrerer Merkmale
 Heterogenität (Informatik), Problem der Informationsintegration
 Heterogenität (Informationstechnik), Rechnereinrichtungen mit mehreren unterschiedlichen Softwaresystemen
 Heterogenität (Pädagogik), unterschiedliche Voraussetzungen von Lernenden
 heterogen, mathematische Relation mit verschiedenen Elementen der Grundmenge, siehe Relation (Mathematik)

Siehe auch:
 Heterogenie (Genetik)